Az ázsiai gázló (Centella asiatica) (korábban Hydrocotyle asiatica) az ernyősvirágzatúak (Apiales) rendjén belül a Mackinlayaceae családba tartozó trópusi növényfaj.

Leírása 
Főleg Madagaszkáron és Ázsiában (Kína, Indonézia) fordul elő. Kisméretű, évelő növény, amely könnyen felismerhető szétterülő, legyező alakú, fogazott szélű leveleiről, valamint egyszerű, fehéres ernyővirágzatáról.

Jegyzetek

Források 
 

Ernyősvirágzatúak
Növényfajok
Gyógynövények

sa:ब्राह्मी